Hemmen steht für:
 Hemmen (Stationsgebäude), niederländischer Standardtyp für Bahnhofsgebäude

Orte:
 Hemmen (Schlitz), Ortsteil von Schlitz im Vogelsbergkreis, Hessen
 Hemmen (Gelderland), Ort in der Provinz Gelderland, Niederlande
 Hemmen (Groningen), Ortsteil von Groningen, Niederlande

Personen:
 Bernd Hemmen, deutscher Basketballspieler
 Cécile Hemmen (* 1955), luxemburgische Politikerin und Rundfunkjournalistin
 Emile Hemmen (1923–2021), luxemburgischer Schriftsteller
 Flin van Hemmen (* um 1985), niederländischer Jazzmusiker
 Franz Hemmen (1670–1731), deutscher evangelischer Pastor, siehe Franz Hemme
 Michiel Hemmen (* 1987), niederländischer Fußballspieler
 Roelof Hemmen (* 1963), niederländischer Moderator

Sonstiges:
 Hemmen Ice Rise, Eiskuppel in der Antarktis

Siehe auch:

 Hemmung (Begriffsklärung)
 inhibieren (Begriffsklärung; lateinisch für hemmen)